HMS „Advice Prize” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez okręty brytyjskiej Royal Navy:
 HMS „Advice Prize” – slup z końca XVII wieku, ex-francuski
 HMS „Advice Prize” – 18-działowa fregata VI rangi (ang. six-rate) z początku XVIII wieku, ex-francuska

Zobacz też 
 HMS „Advice”

Przypisy

Bibliografia 
 

Nazwy brytyjskich okrętów